Рукунгири — топоним.

 Рукунгири (город) — город в Уганде.
 Рукунгири (округ) — округ в Уганде.